O Batalhão de Engenharia de Fuzileiros Navais (BtlEngFuzNav) é uma parcela do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil.

História
Sua origem remonta ao estabelecimento, em 1 de abril de 1958, da Engenharia de Combate no CFN, ao ser instalado o 1a. Companhia de Engenharia, no Saco do Valente (ilha do Governador), no Rio de Janeiro. Cerca de um ano mais tarde, foi transferida para Duque de Caxias, onde após quatro anos de obras, inaugurou as instalações que ocupa até aos nossos dias.

Tem participado de missões de paz e humanitárias em Angola, Costa Rica, Equador, Guatemala, Honduras, Líbano, Haiti, Nicarágua e Peru.

Atribuições
Entre as atribuições do batalhão relacionam-se as do lançamento de  campos minados e obstáculos, assim como a sua remoção; trabalho de desativação de artefatos explosivos, defesa nuclear, biológica, química e radiológica; construir fortificações de campanha; abrir picadas, estradas e campos de pouso; efetuar camuflagens e demolições; lançar equipamentos de transposição de cursos d'água; construir e reparar pontes; produzir água potável e gerar energia elétrica.

Lema
"Construir, às vezes destruir, mas sempre apoiar."

Ver também
Corpo de Fuzileiros Navais

Força de Fuzileiros da Esquadra